Origin (album), studioalbum van de Noorse band Borknagar.
 Origin (Evanescence), demoalbum
 Origin (geloof)
 Origin (software)
 Engelse naam van Oorsprong (Dan Brown), een roman